Leakey hace referencia a varios artículos:

Lugares 
Leakey (Texas), ciudad en Estados Unidos;

Personas 
Louis Leakey (1903-1972), investigador que revolucionó el campo de la paleoantropología africana;
Mary Leakey (1913-1996), arqueóloga;
Richard Leakey (1944-2022), segundo hijo de Louis y Mary, paleontólogo;
Meave Leakey (1942-), segunda esposa de Richard, paleontóloga;